Шарль Кродель(, наст. имя Карл Фриц Давид Кродель; ,  — , ) — немецкий художник.

Жизнь и творчество 
Шарль Кродель родился и вырос в Марселе, был сыном германского консула и биолога Рихарда Кроделя. После окончания школы Шарль изучает археологию и историю искусств в Йене (в 1915) и в Мюнхене, у Рихарда Римершмида. В 1918 году он женится на художнице Элизабет фон Фибиг. В 1921 году Кродель учится на графическом отделении веймарского Баухауса, затем — у Эрнста Геккеля в его исследовательской печатной мастерской в Йене. В 1922 появляются его первые гравюры, принесшие художнику известность как графику, мастеру литографии, ксилографии и акварели.

В 1920 году Ш. Кродель принимает участие в состоявшейся в Дармштадте выставке «Немецкий экспрессионизм». В 1923 работы его приобретаются кабинетом графики берлинской Национальной галереи и кабинетом гравюры на меди парижской Национальной библиотеки. В 1924 году художник выполняет работы по настенной живописи для университета в Йене и в 1925 — для Шоттенрингского госпиталя в Эрфурте. В 1926 году Кродель и Герхард Маркс совершают поездку в Париж, где посещают Академию де ла Гранд Шомьер. В начале 1927 он становится преподавателем в Галле, в Школе прикладного искусства замок Гибихенштейн. Здесь он создаёт ателье для занятий настенной живописью и мастерскую гравюры, читал также лекции по истории искусства. В 1930 году, во время пребывания в Барселоне, художник удостаивается премии Альбрехта Дюрера города Нюрнберга. Много занимался настенной живописью — для университета Галле (Импровизации о жизни и смерти (1928)), для гимнастического зала в замке Морицбург в Галле (Соревнование атлантов (1931), ныне это помещение носит название Зал Кроделя), выполняет настенную живопись для Германской строительной выставки (1931) и др. В этом же году он получает премию Вилла Романа и уезжает во Флоренцию. Художник также сотрудничает с фарфоровыми и фаянсовыми фабриками Германии. Был членом художественных движений Берлинский сецессион и Свободный сецессион.

В марте 1933 года, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, художник был отстранён от преподавания в художественных мастерских, а его монументальные работы в городе Бад-Лаухштедт, сделанные для театра и санатория — сожжены и уничтожены. Этому варварству следовали в июле 1933 уничтожение настенных работ в классе Кроделя в школе замка Гибихенштейн и его графики в обеих мастерских этой школы. После этого Ш. Кродель уезжает в Норвегию, к Эдварду Мунку, с которым перед этим состоял в переписке. В начале 1936 последовали уничтожения произведений Кроделя в Морицбурге. Полотна художника были объявлены в 1937 году дегенеративным искусством, более 50 его произведений были изъяты из немецких музеев и уничтожены. В связи с фактическим запретом рисовать Ш. Кродель был вынужден искать для себя иные формы творчества. Так он переходит к работе с мозаикой, художественным стеклом и гобеленами.

В 1945 Ш. Кродель приглашается в Высшую школу прикладного искусства в Дрездене, затем — в Высшую школу изящных искусств в Берлине. До 1951 он преподаёт снова в школе замка Гибихенштейн в Галле; затем уезжает в Мюнхен, в местную Академию изящных искусств — однако при этом не теряет своих связей с Галле. В 1958—1965 годах преподавал в США — в Университете штата Пенсильвания и в Луисвиллском университете.

Живописные произведения и графические работы Ш. Кроделя ныне хранятся в художественных музеях Берлина, Галле, Лейпцига, Эрфурта, Бремена, Йены, Луисвилла, Мюнхена, Парижа, Ричмонда (США), Нюрнберга и др.

Примечания

Литература 
 Falko Bornschein: Die Glasmalereien von Charles Crodel im Dom zu Erfurt. Edition Leipzig, Leipzig 1999, ISBN 3-361-00502-7.
 Charles Crodel. 1894—1973. Vorwort von Alfred Hentzen, mit Beiträgen von Wolf-Dieter Dube, Doris Schmidt und Hans Kinkel. Bruckmann, München 1974, ISBN 3-7654-1615-0, (Mit einem Werkverzeichnis Crodels).
 Wolfgang Hütt: Carl Crodel. Verlag der Kunst, Dresden 1981, (Maler und Werk).
 Joachim Proescholdt: Dein Himmel ist wie ein Teppich. Glasmalereien von Charles Crodel in Frankfurt am Main. Kramer, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-7829-0362-5
 Matthias Arnold: Charles Crodel, Die Weltkunst, Jg. 1988, S.1798 — 1801
 Martina Rudloff, Cornelius Steckner: Gerhard Marcks und Charles Crodel. Eine Künstlerfreundschaft. 1921—1933. Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen 1992, ISBN 3-924412-16-2.
 Cornelius Steckner: Charles Crodel. Das graphische Werk. Ketterer, München 1985.

Художники Германии XX века
Художники-монументалисты Германии XX века
Художники-витражисты
Графики Германии
Художники-экспрессионисты Германии
Преподаватели Университета штата Пенсильвания
Преподаватели Луисвиллского университета
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)